Монтевидео () — департамент на юге Уругвая. Площадь — 530 км². Это самый маленький по площади, но самый густонаселённый департамент в стране. По численности населения (1 319 108 чел.) департамент Монтевидео в 2,54 раза превосходит прилегающий с севера департамент Канелонес (520 187 чел.), занимающий второе место в Уругвае по данному показателю. Административным центром департамента является столица страны Монтевидео.

География и экономика 
На севере и востоке граничит с департаментом Канелонес, с юга омывается водами залива Ла-Плата Атлантического океана, на западе имеет границу с департаментом Сан-Хосе.

Несмотря на то, что границы департамента Монтевидео почти совпадают с границами города Монтевидео, здесь всё ещё остаются формально отдельные города, такие как Сантьяго Васкес на границе с Сан-Хосе.

История 
Департамент Монтевидео был образован в 1816 году, и в 1830 стал одним из первоначальных департаментов, сформировавших независимую Восточную Республику Уругвай.

Демография 
Основные показатели (на 2004 год):
 На каждые 100 женщин приходится 87,4 мужчин
 Рождаемость: 14,4 на 1 000 жителей
 Смертность: 10,35 на 1 000 жителей
 Естественный прирост: 0,047 % (2004)
 Средний возраст населения: 33,8 лет (31,2 у мужчин, 36,5 у женщин)
 Средняя продолжительность жизни (2004):
 всего: 75,28 лет
 мужчины: 71,28 лет
 женщины: 79,44 лет
 Среднее количество детей в семье: 1,91
 Средние месячные расходы (для городов с населением свыше 5 000 жителей): 19 858,7 песо (629 евро, 28 356 рублей) в месяц

Крупные города:

Административное деление 
Департамент Монтевидео делится на 8 муниципалитетов, которые состоят из 18 районов (или зон):

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт департамента Монтевидео 

Департаменты Уругвая